Kubelík désigne :

Patronyme 

 Jan Kubelík (1880-1940), violoniste tchèque naturalisé hongrois ;
 Rafael Kubelík (1914-1996), chef d'orchestre tchèque, puis suisse.